Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Surbeck » :
 Le régiment allemand de Surbeck (1686-1693) 
 Le régiment suisse de Surbeck (1692-1714)

Regiment de Surbeck